Ранчо Кончита има више значења:

 Ранчо Кончита (Тотонтепек Виља де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Кончита (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику